Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres A et B.

Codes 
 AB, Air Berlin, selon la liste des codes IATA
 AB, groupe sanguin
 AB, Aberdeen
 AB, Alberta
 ab, abkhaze dans la norme ISO 639
 0xAB, guillemet typographique ouvrant « (norme ISO/CEI 8859-1)
 Crane Ship, selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy,
 AB, province d'Albacete, selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole.

Sigles 
 AB peut désigner le Label Agriculture Biologique (AB) en France, logotype facultatif appliqué sur des produits conformes au cahier des charges attaché à ce label ainsi que la méthode de production en agriculture biologique ;
 Ancienne Belgique, salle de concert de Bruxelles ;
 Abertzaleen Batasuna, parti politique basque ;
  ;
 Appenzeller Bahnen, compagnie de chemin de fer suisse ;
 Actualité bancaire, lettre professionnelle sur l'actualité du secteur bancaire ;
 Antibiotique, abréviation ;
 Aktiebolag, Société par actions (Suède) ;
 , base aérienne en anglais.
 Bachelor of Arts, dérivé du latin artium baccalaureus

Noms 

 Ab, concept égyptien de l'âme
 Ab, également Av,  mois de l'année ecclésiastique et  mois de l'année civile du calendrier hébraïque. C'est un mois d'été de 30 jours
 AB Groupe, société française spécialisée dans l'audiovisuel, anciennement AB Productions
 AB, Arab Bank, banque jordanienne
 AB Sport société marocaine fabriquant des articles de sport.

Autres 
 AB, dans le système hexadécimal, est égal à 171 dans le système décimal

Code
Code de langue